Sants Crispí i Crispinià, germans cristians, martiritzats al final del segle III a Roma
 Sant Crispí d'Écija, bisbe d'Écija, mort cap al 304, venerat com a sant a tota la cristiandat
 Sant Crispí de Viterbo,
 Confraria dels Germans Sabaters de Sant Crispí, confraria de laics que agrupava sabaters i sastres que volien viure cristianament